АСУ — аббревиатура:
 Автоматизированная система управления
 Академия строительства Украины
 Ассенизационно-санитарное устройство
 Авиадесантная самоходно-артиллерийская установка:
 АСУ-76
 АСУ-57
 АСУ-57П
 АСУ-85

См. также 
 Асу